Гран-при Монако 1991 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 12 мая 1991 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако